Палати́нская академия — школа при дворе императора Карла Великого в Ахене. Создана в 780-х гг. Объединяла теологов, грамматиков и других учёных, а также поэтов, миниатюристов и представителей других артистических профессий, разной национальности. В Палатинской академии изучались науки и искусство, особенно античное наследие. Палатинская академия дала мощный интеллектуальный импульс Каролингскому возрождению.

Краткая характеристика 
Палатинская академия (в аутентичных источниках  — собственно «Дворцовая школа») была создана императором Карлом Великим при его дворе в Ахене, по образцу Платоновской академии, которая понималась им как идеал дружеского союза учёных с культом мудрости. Членами академии были (помимо самого императора) учёные самых разных профессиональных специализаций, различного социального статуса и этнического происхождения, — Алкуин (первый научный руководитель школы), Теодульф, Ангильберт, Эйнхард, Адальгард, Пётр Пизанский (итальянский филолог и поэт), Павлин Аквилейский, Павел Диакон, Дунгал (ирландский монах, астроном и поэт), Дикуил и др. Демонстрируя приверженность древней (античной и библейской) традиции, академики выступали под псевдонимами, например, Карл Великий представлялся царём Давидом, Алкуин — Флакком (когномен древнеримского поэта «золотого века» римской литературы Горация), Теодульф — Пиндаром, Ангильберт — Гомером и т. п.

Академики в «новых Афинах» мечтали превзойти античных предшественников, включив в орбиту исследования и образования христианское богословие. Античное знание, по мысли членов Палатинской академии, должно быть переосмыслено в соответствии с пониманием новой высшей цели — познания Бога. Созданная при Ахенском дворце уникальная по тем временам библиотека (не сохранилась) точно соответствовала поставленной цели — в ней хранились не только греко-римские «языческие» труды, но и сочинения раннехристианских авторов.

Занятия в Палатинской академии, ориентированные в целом на семь свободных искусств (тривий и квадривий), носили характер дружеских бесед, а также богословских диспутов. Из стен Палатинской академии вышли замечательные учёные разных специальностей, писатели и поэты, образованные чиновники — среди них Ангильберт, Эйнхард, Модуин Отёнский, Рабан Мавр и др. Палатинская академия не только обеспечивала высокий уровень образования клира и чиновников в окружении Карла, но и установила для всей Каролингской империи курс на христианизированное «исправление» () и «обновление» () античного наследия, значимость которого не подвергалась сомнению даже в самые трудные периоды средневековой истории. В Палатинской академии впервые была высказана мысль о духовном единстве Европы, которая периодически озвучивается в разных контекстах (в том числе в речах политиков) вплоть до XXI века.

Примечания

Литература 
 Fleckenstein J. Karl der Grosse und sein Hof // Karl der Große: Lebenswerk und Nachleben, hrsg. v. W. Braunfels. Bd. 1. Düsseldorf, 1965, S. 24-50.
 Brünholz F. Der Bildungsauftrag der Hofschule // Karl der Große: Lebenswerk und Nachleben, hrsg. v. W. Braunfels. Bd. 2. Düsseldorf, 1965, S. 28-41.
 Riché P. Les écoles et l’enseignement dans l’Occident chrétien de la fin du Ve siècle au milieu du XIe siècle. Paris, 1979.
 Арнаутова Ю. Палатинская академия // Католическая энциклопедия. Т. 3. М., 2007, стлб. 1213—1214.

Ссылки 
 Муратов А. М., Стрелецкий В. Н. Ахен // Большая российская энциклопедия. Том 2. Москва, 2005, с. 571.
 Сидоров А. И., Лебедев С. Н. Каролингское возрождение // Большая российская энциклопедия. Том 13. Москва, 2009, с. 196.

Академии по алфавиту
Культура Средневековья
Наука Средневековья
Карл Великий
История Ахена